Aleksandr Pietuchow (ur. 1985) – kazachski piłkarz występujący na pozycji bramkarza
 Aleksiej (Jewgien'jewicz) Pietuchow (ur. 1983) – rosyjski biegacz narciarski